Пётр Голо́вкин: Головкин, Пётр Алексеевич (1914—1978) — советский легкоатлет.
 Головкин, Пётр Гаврилович (1768—1821) — русский государственный деятель, сенатор.